Arola – comune italiano in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Arola – frazione del comune di Langhirano, in provincia di Parma
 Arola – frazione del comune di Vico Equense, nella città metropolitana di Napoli